Живо́тные-компаньоны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций. Такие домашние животные противопоставляются, таким образом, сельскохозяйственным животным, которых содержат для получения мясо-молочной продукции, шерсти и т. д. и как рабочий скот. В качестве компаньонов нередко содержат также диких животных, поддающихся индивидуальному приручению, но не одомашненных как вид.

Традиционными и наиболее распространёнными животными-компаньонами являются кошки и собаки. Реже в качестве животных-компаньонов встречаются птицы (в основном попугаи, канарейки и домашние голуби, изредка врановые), грызуны (морские свинки, декоративные крысы, хомяки, шиншиллы), домашние кролики, рыбы. Ещё реже животными-компаньонами выступают обезьяны, свиньи (карликовые и вьетнамские вислобрюхие свиньи), лисы (два вида — одомашненная чёрно-бурая лисица и лисица фенек), куньи (фретки), рептилии (черепахи, реже змеи, ящерицы, крокодилы) или членистоногие (например, паук-птицеед, мадагаскарский шипящий таракан и другие насекомые).

В определенной степени животными-компаньонами можно также признать и рабочий скот: лошадь, осла, верблюда, слона (в Индии и соседних странах), северного оленя (у народов крайнего севера), а также ламу (в Южной Америке). Лошадей (от обычных до карликовых), а также пони в последнее время многие также стали содержать именно в качестве животных-компаньонов (в современном понимании этого термина). Совмещают функции компаньона с практической пользой собаки (охрана хозяина и его жилья, сопровождение незрячих) и кошки (истребление грызунов). Традиция же содержания слонов в этом качестве (например в качестве культовых животных) в Индии довольно древняя.

Наиболее популярные домашние питомцы отличаются своим толерантным отношением к человеку и игривым характером, имеют привлекательный внешний вид.

История 

Животные-компаньоны стали частью человеческой цивилизации довольно давно. В частности, собаки еще в эпоху каменного века стали компаньонами людей на охоте. Кошка (по имеющимся данным) была одомашнена приблизительно 9500 лет назад. В это же время были одомашнены лошадь и верблюд.

К древнейшим породам , которых разводили как животных-компаньонов, относятся 14 пород. Например, согласно генетическим исследованиям, эволюционный возраст пекинеса составляет около 2000 лет, останки акита-ину датируются примерно II тыс. до н. э., а изображения салюки датируются примерно 3500 годом до н. э.

Положительное влияние на здоровье хозяев 

Считается, что содержание дома животных-компаньонов благоприятно сказывается на состоянии здоровья их хозяев. Наличие в доме животного-компаньона помогает снизить воздействие стресса для людей, которые любят присутствие животных в их окружении.

Так, выгуливая собаку, её хозяин фактически занимается физическими упражнениями и дышит свежим воздухом, а кроме того в условиях городской среды таким образом обеспечивается социальное взаимодействие с другими любителями собак, которые также выгуливают своих собак в определенных отведенных для этого местах.

Некоторые недавние исследования (в Швеции и Финляндии) показывают, что статистика заболеваний детей в семьях, содержащих домашних питомцев, ниже, чем в семьях, которые домашних питомцев не содержат; учёные объясняют это активными этапами формирования детского иммунитета, когда агрессивная среда микроорганизмов животного способствует появлению у ребёнка широкого спектра антител (хотя это, разумеется, всего лишь гипотеза).

Законодательство 
В странах Европы, кроме местных нормативных документов, обращение с животными-компаньонами () регулирует разработанная в конце 80-х годов Европейская конвенция о защите животных (), ратифицированная 19 государствами.

В ноябре 2010 года в Государственную думу РФ был внесен проект федерального закона «Об ответственном обращении с животными». Документ, в частности, регулирует содержание и защиту животных-компаньонов, впервые применяя это понятие в российском законодательстве.

Галерея

См. также 
 Патологическое накопительство животных
 Межвидовая дружба — связь, которая образуется между отдельными животными разных видов.

Примечания 

Домашние животные